Искендеров — фамилия, распространенная на территории Кавказа и Закавказья. Фамилия имеет исторические корни и связана с именем Александра (Искандера) Македонского.
Фамилия происходит от восточного варианта древнегреческого имени Александр — Искендер (Искандер). Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Искендеров, Адиль Рза оглы (1912—1978) — советский азербайджанский режиссёр, актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии второй степени.
 Искендеров, Алаббас Гара оглы (1958—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Искендеров, Анар Джамал оглы (род. 1956) — азербайджанский историк.
 Искендеров, Ахмед Ахмедович (1927—2017) — советский, российский историк, доктор исторических наук.
 Искендеров, Алиага Мамедкули оглы (более известен как Алиага́ Вахи́д; 1895—1965) — азербайджанский поэт, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Искендеров, Вюгар Япон оглы (род. 1972) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. Заслуженный тренер по восточным единоборствам.
 Искендеров, Зейналабдин Али оглы (1949—2021) — азербайджанский скульптор, заслуженный художник Азербайджана, почётный профессор Римской Академии Художеств.
 
 Искендеров, Турал Муталлиб оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, нападающий.
 Искендеров, Фамиль Искендер оглы (1975—1995) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Искендеров, Элтун Халеддин оглы (1990—2009) — азербайджанский пограничник, Национальный герой Азербайджана.

